Cheimadió kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Cheimadió (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Cheimadió (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar